De President's Cup 1987 was de 16e editie van de President's Cup, later Korea Cup genoemd. Het toernooi werd gehouden van 8 tot en met 21 juni 1987. Aan het toernooi deden 12 teams mee. Het nationale elftal van Zuid-Korea werd kampioen, in de finale versloegen zij Australië na strafschoppen.

Groepsfase

Groep 1

Groep 2

Knock-outfase

Externe link
President's Cup 1987 op rsssf.com

Voetbal in 1987
Korea Cup